Kiraly bzw. Király ist der Familienname folgender Personen:
 Béla Király (1912–2009), ungarischer General
 Bettina Kiraly (* 1979), österreichische Autorin
 Charles Kiraly (* 1960), US-amerikanischer Volleyballspieler
 Donald C. Kiraly (* 1953), US-amerikanischer Sprachwissenschaftler
 Ede Király (1926–2009), ungarischer Eiskunstläufer
 Gábor Király (* 1976), ungarischer Fußballspieler
 Hajnalka Király-Picot (* 1971), ungarisch-französische Fechterin
 Ilona Király (~1914–1979), ungarische Tischtennisspielerin
 Josef Kiraly (* 1949), österreichischer Architekt
 Karl Andrassy de Szent Király (1723–1782), Militär, General
 Martina Király (* 1971), ungarische Sängerin und Komponistin
 Réka Király (* 2001), ungarische Handballspielerin
 Tamás Király (1952–2013), ungarischer Modeschöpfer